Дебют команды Финляндии на Паралимпийских играх состоялся в 1960 году, на летней Паралимпиаде в Риме, Италия. На зимних Паралимпийских играх Финляндия принимала участие с самого их появления, с 1976 года.

Медали

Летние паралимпийские игры

Зимние паралимпийские игры

Примечания

См. также 
 Финляндия на Олимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Финляндия на Паралимпийских играх